Валенсија, Гранха има више значења:

 Валенсија, Гранха (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Валенсија, Гранха (Ла Барка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику